A National Basketball Association 1999–2000-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 54. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Indiana Pacers ellen. Az alapszakasz és a döntő MVP-je is Shaquille O’Neal lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Shaquille O’Neal
Az év újonca: Elton Brand és Steve Francis
Legjobb védekező játékos: Alonzo Mourning
Legtöbbet fejlődött játékos: Jalen Rose
Legjobb „hatodik” játékos: Rodney Rogers

All-Star-mérkőzés 

MVP: Tim Duncan, Shaquille O’Neal
Vezetőedzők: Phil Jackson (Kelet), Jeff Van Gundy (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba